Шумаков Валентин Володимирович — художник, майстер декоративно-прикладного мистецтва.
 Шумаков Дмитро Олександрович — український військовослужбовець, підполковник Повітряних сил Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України.
 Шумаков Сергій Вікторович (1988—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шумаков Юрій Федорович — радянський хокеїст.